Výraz Solo má více významů:

 Solo – indonéská řeka
 Solo – alternativní název města Surakarta
 Solo Vídeň – rakousko-uherský koncern pro výrobu zápalek
 Solo Sušice – československý, později jen český monopolní výrobce zápalek
 Solo Lipník – český výrobce zápalek, původně Kupecká akciová sirkárna v Lipníku nad Bečvou, zal. 1908, od roku 1913 součást koncernu Helios Vídeň, od roku 1922 součást koncernu SOLO spojené akciové československé sirkárny a lučební továrny v Praze, od roku 1946 pobočka podniku Solo Sušice, od 1. ledna 1950 do 31. března 1958 samostatný národní podnik SOLO Lipník, poté opět začleněn jako závod č. 4 pod Solo Sušice, 1. května 1990 zakoupeno podnikem Moragro Slušovice, 15. října 2002 sirkárna uzavřena, 2007 zbourána.  
 Solo (loď) – bývalá loď organizace Greenpeace
 Let L-33 Solo – typ kluzáku

jména a příjmení osob
 Bobby Solo (* 1945) – italský zpěvák
 Hope Solová (* 1981) – americká fotbalová brankářka
 Ksenia Solo (* 1987) – kanadská herečka
 Pavlína Moskalyková Solo (* 1960) – česká herečka, scenáristka a režisérka
 Solo Dja Kabako (* 1974) – nevidomý africký zpěvák

kultura
 Solo (film) – argentinský film z roku 2013
 Solo: Star Wars Story – americký film režiséra Rona Howarda z roku 2018

fiktivní postavy
 Anakin Solo
 Han Solo

Související články 
 sólo

Rozcestníky - příjmení